Barville (Eure)
 Barville (Orne)
 Barville (Vosges)
ook:
Barville-en-Gâtinais,  Loiret